

 Emanuel - um dos nomes atribuídos a Jesus

Antropônimos 
 Emmanuel (cantor), cantor mexicano.

Sobrenomes 
Paulo Emmanuel - cartunista brasileiro.
Wilhelm Emmanuel von Ketteler - bispo, político e teólogo alemão.

Outros 
 Emmanuel (espírito), nome atribuído pelo médium Chico Xavier a seu mentor espiritual;
Emmanuel (canção) - canção composta para ser o hino da Jornada Mundial da Juventude de 2000
 Emmanuel (livro), obra psicografada por Chico Xavier, atribuída ao espírito homônimo.

Ver também 

Desambiguação